Санта Марија Ахолоапан има више значења:

 Санта Марија Ахолоапан (Уејпостла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија Ахолоапан (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику